Рожівська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Рожівська сільська рада — Київська область, Макарівський район